Ку Хонгелт () — мужское имя ирландского происхождения. Известные носители:
 Ку Хонгелт мак Кон Мелла — король Уи Хеннселайг (712—717/724)
 Ку Хонгелт мак Кайрпри — король Иармуму (786—791)
 Ку Хонгелт — аббат Клонарда (885—888)